Dior est un nom porté notamment par :
La famille Dior, une famille industrielle originaire de Normandie dont : 
 Maurice Dior (1872-1946) industriel
 Madeleine Dior (1879-1931) femme de Maurice Dior et mère de Christian Dior
 Christian Dior (1905-1957), couturier français, fondateur de la maison Christian Dior qui utilise majoritairement la marque Dior et Dior Homme comme dénomination, ainsi que Parfums Christian Dior ; un musée porte également son nom, et plusieurs gammes de produits reçoivent une appellation comprenant « Dior ».
 Françoise Dior (1932-1993), nièce de Christian Dior et militante néo-nazie.
 Lucien Dior (1867-1932), industriel et homme politique français.
 Lat Dior (†1886), damel du Royaume du Cayor.
 Meïssa Tende Dior, damel du Cayor
 Rick Dior (1947-1998), ingénieur du son américain

Personnages de fiction 
Dior est le nom de deux personnages de l'œuvre de J. R. R. Tolkien :
 Dior Eluchíl est un personnage du Silmarillion.
 Dior est également le nom du neuvième Intendant du Gondor.

Voir aussi  
Diors est une commune française de l'Indre.

Homonymie de patronyme